Ахмед бей Джаваншир (1823—1903) — азербайджанський інженер, історик, поет.
 Бехбуд-хан Азад-хан огли Джаваншир (1877—1921) — азербайджанський політичний і державний діяч, дипломат, міністр внутрішніх справ Азербайджану (1918).
 Гаміда Мамедкулізаде (до шлюбу Джаваншир; 1873—1955) — одна з перших азербайджанських просвітительок, громадська діячка.
 Панах Алі-хан Джаваншир (1693—1763) — хан Карабаху, полководець, засновник ханської династії Джеванширів і перший правитель Карабаського ханства.

 Мустафаєв Джаваншир Байрамович — капітан поліції України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Джеваншири
 Джеваншир